Invasioni barbariche – invasioni dell'Impero romano
 Le invasioni barbariche – film canadese del 2003 diretto da Denys Arcand
 Le invasioni barbariche – programma televisivo italiano condotto da Daria Bignardi